Catul (cognom), cognom de família romana
 Biografies:
 Gai Lutaci Catul, cònsol el 242 aC.
 Gai Lutaci Catul el jove, cònsol romà el 220 aC.
 Quint Lutaci Catul (cònsol 102 aC)
 Quint Lutaci Catul el jove, cònsol romà el 78aC
 Valeri Catul, poeta romà